King Salmon River (engl. für „Königslachs-Fluss“) bezeichnet folgende Flüsse in Alaska (USA):

 King Salmon River (Admiralty Island)
 King Salmon River (Aleutians East Borough)
 King Salmon River (Egegik River)  
 King Salmon River (Nushagak River)  
 King Salmon River (Ugashik Bay)